Alexei Grischin ist der Name folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Grischin (* 1963), russischer Politiker und Islamexperte
* Alexei Igorewitsch Grischin (* 1988), russischer Eishockeyspieler 

Siehe auch:
 Aljaksej Hryschyn (* 1979), weißrussischer Freestyle-Skier